Gerby kan avse: 
 Gerby, Pernå – en by i Pernå kommun, Nyland
 Gerby, Vasa – en stadsdel i Vasa stad